Gińki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ozierce.
 Gińki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki.
Gińki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby.
Gińki – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.